Ángela Fita Boluda (* 12. Juli 1999) ist eine spanische Tennisspielerin.

Karriere 
Fita Boluda, die Sandplätze bevorzugt, spielt vor allem auf der ITF Women’s World Tennis Tour und konnte dort bislang drei Titel im Einzel und 17 im Doppel gewinnen.

In der deutschen Tennis-Bundesliga spielte sie 2019 in der 2. Liga für den MTG Mannheim.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Spanien)
Spanier
Geboren 1999
Frau